AMS kan syfta på:

 AMS – en svensk chefs- och förvaltningsmyndighet, se Arbetsmarknadsstyrelsen
 AMS – en europeisk inköpsorganisation för dagligvaruhandeln, se Associated Marketing Services
 AMS – en organisation för professionella matematiker, se American Mathematical Society
 AMS – IATA:s kod för en flygplats i Haarlemmermeer i Nederländerna, se Amsterdam-Schiphols flygplats 
 AMS – de symtom som kan uppstå vid uppstigning och vistelse vid hög höjd (engelska: Acute Mountain Sickness), se Höjdsjuka
 AMS-02 – ett rymdteleskop, se Alpha Magnetic Spectrometer